Stati Uniti d'America
Amity – città della Contea di Clark, Arkansas
Amity – città della Contea di Aroostook, Maine
Amity – città della Contea di DeKalb, Missouri
Amity – città della Contea di Allegany, New York
Amity – città della Contea di Yamhill, Oregon
Amity – township della Contea di Berks, Pennsylvania
Amity – township della Contea di Erie, Pennsylvania